De Wereldgroep is het hoogste niveau van de Davis Cup competitie van 2017. De verliezers van de eerste ronde spelen een play-off om in de wereldgroep te blijven en de winnaars gaan verder met de kwartfinales en handhaven zich in de wereldgroep.

Loting

Eerste ronde

Argentinië vs. Italië

Duitsland vs. België

Australië vs. Tsjechië

Verenigde Staten vs. Zwitserland

Japan vs. Frankrijk

Canada vs. Groot-Brittannië

Shapovalov werd gediskwalificeerd nadat hij per ongeluk een bal in het gezicht van de scheidsrechter had geslagen.

Serbië vs. Rusland

Kroatië vs. Spanje

Kwartfinales

België vs. Italië

Australië vs. Verenigde Staten

Frankrijk vs. Groot-Brittannië

Servië vs. Spanje

Halve finales

België vs. Australië

Frankrijk vs. Servië

Finale

Frankrijk vs. België